Drupinia grossularia är en snäckart som först beskrevs av Roding 1798.  Drupinia grossularia ingår i släktet Drupinia och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
grossularia